Andrzej Brzeski (1925–2019) – polski ekonomista
 Andrzej Brzeski (1944–2010) – polski muzyk
 Andrzej Brzeski (1949–2018) – polski aktor
 Andrzej Brzeski (ur. 1953) – polski polityk